L'Hôtel Terrier de Santans est un hôtel particulier situé à Besançon (Doubs)
L'Hôtel Terrier de Santans est un hôtel particulier situé à Marnay (Haute-Saône)